Mercin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Mercin-et-Vaux, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,

Turkiet 

 Mersin, provinshuvudstad, 

Robotskapade Turkietförgreningar